Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Моніку Селеш з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

2001
Тур WTA 2001